Теймур Абдуллаєв (1975) — український політв'язень кримськотатарського походження, громадський активіст.
 Теймур Бахтіяр (1914—1970) — іранський державний діяч.
 Теймур бін Фейсал (1886—1965) — султан Оману з династії аль-Саїд.
 Теймур Кулієв (1888—1965) — радянський та азербайджанський політичний діяч, голова Ради Міністрів Азербайджанської РСР.
 Теймур Маммадов — азербайджанський боксер
 Теймур Раджабов — азербайджанський шахіст

Див. також 
 Темур (значення)
 Тимур (значення)
 Теймураз (значення)